Шез може да се односи на:

 Шез (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Шез (Об), насељено место у Француској, у департману Об
 Шез (Приморје), насељено место у Француској, у департману Приморје

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шез“